Группу 2 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2021 составили молодёжные сборные Азербайджана, Грузии, Лихтенштейна, Словакии, Франции и Швейцарии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись в пятёрке лучших команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 2 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

11 мячей

  Одсонн Эдуар

9 мячей

  Анди Зекири

4 мяча

  Кристиан Герц

  Жефф Рен-Аделаид

  Дан Ндой

3 мяча

  Барыш Экинджиер
  Гиорги Арабидзе

  Давид Стрелец
  Любомир Тупта

  Амин Гуири

2 мяча

  Ираклий Бугридзе
  Давид Самуркасови
  Нугзар Спандерашвили
  Ноа Фрик

  Ян Бернат
  Уссем Ауар
  Ромен Фавр

  Жереми Гиймено
  Ноа Окафор
  Филип Стоилкович

1 мяч

  Озан Кёкчю
  Мерт Челик
  Вато Арвеладзе
  Георгий Гулиашвили
  Бека Кавтарадзе
  Хвича Кварацхелия
  Георгий Кохреидзе
  Георгий Куция
  Анзор Меквабишвили
  Мендерес Чаглар
  Ладислав Алмаси

  Кристиан Валло
  Мартин Гамбош
  Мирослав Гоно
  Якуб Кадак
  Петер Колесар
  Иван Месик
  Колен Дагба
  Дан-Аксель Загаду
  Жонатан Иконе
  Рандаль Коло

  Жюль Кунде
  Исаак Лихаджи
  Арно Норден
  Недим Байрами
  Рубен Варгас
  Кастриот Имери
  Джордан Лотомба
  Петар Пушич
  Сильвен Сидле
  Бастьен Тома

Автоголы

  Илья Бериашвили (в домашнем матче с Францией)
  Рафаэль Грюненфельдер (в гостевом матче со Словакией)

  Мартин Марксер (в гостевом матче с Францией)
  Фабиан Унтеррайнер (в гостевом матче со Словакией)

  Роман Шпириг (в домашнем матче с Францией)
  Лукаш Фабиш (в гостевом матче с Грузией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2021